Kammare kan syfta på:

 Kammare (parlament) – en församling i ett parlament där votering utförs
 Kammare (hjärta) – delar av hjärtat
 Kammarkollegiet – en statlig förvaltningsmyndighet sedan 1539

 Kammare (arkitektur)

Sammansättningar

 Barnkammare – ett rum där barn bor
 Brännkammare – en del av en jetmotor
 Drängkammare – ett rum avsett för drängar
 Gaskammare – ett utrymme för avlivning av djur eller avrättning av människor medelst gas
 Jungfrukammare – ett rum ursprungligen och stundtals även i dag avsett för inneboende husligt anställda flickor och kvinnor
 Klimatkammare – ett utrymme vars temperatur, fuktighet, tryck kan kontrolleras
 Klädkammare – en förvaringsplats för främst kläder
 Rustkammare – ett förvaringsrum för vapen på borgar eller slott
 Sängkammare – ett rum som är möblerat för att sova i
 Ögonkammare – en del av ett öga

Se även
Kyrkstuga

de:Kammer
en:Chamber
eo:Kamero
es:Cámara
fr:Chambre
gl:Cámara
it:Camera
nl:Kamer
pt:Câmara
ru:Камера
uk:Камера